Muerte civil puede referirse a:

 Muerte civil, concepto jurídico.
 Muerte civil, película dirigida en 1910 en Argentina por Mario Gallo.
 Muerte civil, película de 1954 dirigida en Argentina por Alberto D'Aversa.
 La morte civile, obra de teatro de Paolo Giacometti que se publicara en español en 1861 con el nombre de La muerte civil.